Questa è una lista delle vincitrici di gare di Coppa del Mondo di sci di fondo dalla stagione 1981/1982 ad oggi. 107 atlete sono state in grado di imporsi in una gara individuale del massimo circuito mondiale in almeno un'occasione.

Statistiche 
Dati aggiornati al 18 marzo 2023

 Distanza: gare più lunghe di 1.8 km
 Sprint: gare più brevi di 1.8 km
 Tour a tappe: tour di Coppa del Mondo quali il Nordic Opening, finali di Coppa del Mondo, Tour de Ski, FIS Ski Tour, Sprint Tour e Ski Tour Canada

Vincitrici 
Dati aggiornati al 18 marzo 2023

 I pari merito sono mostrati in ordine cronologico.

Note

Voci correlate 
 Lista dei vincitori di gare di Coppa del Mondo di sci di fondo

Collegamenti esterni 
 FIS

Coppa del Mondo di sci di fondo